Лауричелла () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Лауричелла, Джузеппе (1867—1913) — итальянский математик.
 Лауричелла, Массимо (род. 1961) — итальянский композитор.
 Лауричелла, Серджо (1921—2008) — итальянский композитор, отец Массимо Лауричеллы.